Stanko – ipocoristico slavo del nome proprio di persona Stanislao
Tomasz Stańko – trombettista polacco

Pagine correlate
 Stanco